Unter der Haut steht für:

Filme:
 Unter der Haut (1996) (Bajo la Piel), deutsch-spanisch-peruanischer Film von Francisco José Lombardi 
 Unter die Haut (1997), deutscher Fernsehfilm von Christoph Schrewe 
 Unter die Haut, Folge der Fernsehserie Der letzte Zeuge von Bernhard Stephan (1999) 
 Mysterious Skin – Unter die Haut, US-amerikanisch-niederländischer Film von Gregg Araki (2004)
 Unter der Haut (2014), deutscher Fernsehfilm von Friedemann Fromm 
 Unter der Haut (2015), Schweizer Film von Claudia Lorenz
 Unter der Haut – Das zweite Leben von Dr. Schoeneich, deutscher Dokumentarfilm von Andrea Schramm